Taperoá (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Taperoá (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Taperoá (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Paraíba